

Алтишево — село, Алатирський район, Чувашія
 Алтишево — селище, Алатирський район, Чувашія

Див. також 
 Алтишево-Люльський